Revenge – album Kiss
 Revenge – album Eurythmics
 Revenge – album Jelonka

Zobacz też 
 The Revenge